

Sovrani 
 Giovanni V Paleologo – imperatore bizantino
 Giovanni V del Portogallo – re del Portogallo

Vescovi e papi 
 Papa Giovanni V – Papa della Chiesa cattolica
 Giovanni V di Alessandria – Papa della Chiesa ortodossa copta
 Giovanni V di Alessandria (Giovanni l'Elemosiniere) – patriarca calcedoniano di Alessandria
 Giovanni V di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli
 Giovanni V di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Giovanni V di Grado – patriarca di Grado